La Kup Bosne i Hercegovine 2016-2017 è stata la diciassettesima edizione della coppa nazionale della Bosnia Erzegovina, ed è stata vinta dallo , al suo terzo titolo.

Squadre partecipanti

Sedicesimi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.09.2016

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.10.2016|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.10.2016

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.03.2017|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.03.2017

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.04.2017|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.04.2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.04.2017|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.04.2017

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Premijer Liga 2016-2017
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2016-2017
 Prva liga Republike Srpske 2016-2017

Collegamenti esterni 
 Coppa 2016-2017 su RSSSF
 Coppa 2016-2017 su bihsoccer
 Coppa 2016-2017 su scoresway

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Edizioni della Kup Bosne i Hercegovine